Валенти́н Гера́симов:
 Герасимов, Валентин Васильевич (1938—2016) — министр топлива и энергетики Республики Беларусь.
 Герасимов, Валентин Павлович (род. 1940) — губернатор Курганской области России.